Arachne bezeichnet 

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Arachne
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (407) Arachne 
 einen Browser, siehe Arachne (Browser)
 eine Maschine und ein Erzeugnis der Nähwirktechnik, siehe Arachne (Textil)
 die Zeitschrift der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft
 eine archäologische Bilddatenbank, siehe Arachne (Bilddatenbank)